Marioara Popescu-Ciobanu (ur. 9 listopada 1962) – rumuńska wioślarka. Dwukrotna medalistka olimpijska.

Brała udział w trzech igrzyskach (IO 84, IO 88, IO 96), na dwóch zdobywała medale. W 1984 triumfowała w dwójce podwójnej. Wspólnie z nią płynęła Elisabeta Oleniuc. Dwanaście lat później zwyciężyła w ósemce. Stawała na podium mistrzostw świata. Triumfowała w 1990 i 1999 (ósemka). W 1985 (dwójka podwójna) sięgnęła po srebro, a w 1983 (dwójka podwójna) i 1987 (jedynka) po brąz tej imprezy.

Przypisy 

Rumuńscy medaliści olimpijscy
Rumuńscy wioślarze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
Urodzeni w 1962